

Geografia 
 Chillum – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Chillum – nome alternativo del gruppo musicale rock progressivo britannico Second Hand
 Chillum – album dei Chillum del 1971

Altro 
 Cilum o Chillum – strumento per l'inalazione dei fumi di materiali combustibili